Kaustik (von ) bezeichnet:

 in der Optik einen Lichteffekt, siehe Kaustik (Optik)
 eine künstlerische Maltechnik, siehe Enkaustik
 in der Medizin eine Gewebezerstörung durch Anwendung von Hitze, Kälte oder Ätzmitteln, siehe Kauterisation